Horvátország
Šarići falu Marčana községben, Isztria megyében

 Montenegró
Šarići falu Plužine községben